SPANC ou Spanc est un sigle pouvant désigner :

 En France, un Service public d'assainissement non collectif ,
Société Protectrice des Animaux de Nouvelle-Calédonie

Notes et références